Большое Чусовское — озеро на Среднем Урале, в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области России. Площадь поверхности — 1,36 км².  

Относится к бассейну реки Камы.

Из озера вытекает река Чусовая, носящая в этих местах название Полдневая Чусовая (по другим данным, Полдневая Чусовая вытекает из Малого Чусовского озера, а уже потом впадает в Большое Чусовское и далее вытекает из него ).

В двух километрах к югу находится Малое Чусовское озеро, выше которого — исток реки Чусовой. Нет единого мнения, как определяется исток этой реки. В ряде публикаций предлагается считать истоком реки родник у деревни Сельки. Другое мнение состоит в том, что Чусовая вытекает из озера Сурны, а затем проходит через Малое и Большое Чусовское озеро. На берегу озера расположен посёлок Чусовской.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Верхний Уфалей

Озёра Верхнеуфалейского городского округа